Hofstede kan onder andere betekenen:
 Een boerderij
 Een buitenplaats (landhuis)
 Een stadspaleis (hôtel particulier, hôtel, hofhuis)
 Een kasteel

 Personen
 Arno Hofstede, een Nederlands oud-profvoetballer
 Bernard Hofstede, een Nederlands oud-profvoetballer
 Bregje Hofstede, een Nederlandse journalist en schrijver
 Geert Hofstede, een Nederlands sociaal psycholoog
 Henk Hofstede, een Nederlands muzikant
 Henk Hofstede, een Nederlands vakbondsbestuurder en politicus
 Peter Hofstede, een Nederlands oud-profvoetballer
 Petrus Hofstede, een Nederlands theoloog
 Petrus Hofstede, een Nederlands politicus, zoon van Wolter Hendrik Hofstede (1725-1796)
 Rokus Hofstede, een Nederlands vertaler
 Wolter Hendrik Hofstede (1725-1796), een Nederlands bestuurder
 Wolter Hendrik Hofstede (1783-1850), een Nederlands politicus en rechter, zoon van Petrus Hofstede (politicus)
 Gerard Hofstede van Essen, een Duits/Nederlands schilder rond 1700

 Personen met de achternaam Hofstede de Groot
 Cornelis Hofstede de Groot, Nederlands kunsthistoricus
 Cornelis Philippus Hofstede de Groot, Nederlands theoloog
 Petrus Hofstede de Groot, Nederlands theoloog